Princip est un nom propre. PRINCIP est un acronyme.

Patronyme 

 Gavrilo Princip (1894-1918), activiste serbe.

Sigle ou acronyme 
 En informatique, PRINCIP désigne la plateforme pour la recherche, l'identification et la neutralisation des contenus illégaux et préjudiciables sur l'Internet.